Села:
 Постолівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Постолівка — Хмельницька область, Волочиський район